El Le Col-Wahoo (código UCI: LEW) es un equipo ciclista femenino del Reino Unido de categoría UCI Women's Continental Team, segunda categoría femenina del ciclismo en ruta a nivel mundial.

Historia

Material ciclista 
El equipo utiliza bicicletas Trek y componentes Bontrager.

Clasificaciones UCI 
Las clasificaciones del equipo y de su ciclista más destacado son las siguientes:

Palmarés 
Para años anteriores véase: Palmarés del Le Col-Wahoo.

Palmarés 2022

UCI WorldTour Femenino

Calendario UCI Femenino

Campeonatos nacionales

Plantillas 
Para años anteriores, véase Plantillas del Le Col-Wahoo

Plantilla 2022

Referencias

Enlaces externos 

 Página Web Oficial

Equipos ciclistas Continentales Femenino
Equipos ciclistas Femeninos UCI
Equipos ciclistas de Reino Unido